Csehország
 Babice, község a Közép-csehországi kerület Kelet-prágai járásában
 Babice, község a Hradec Králové-i kerület Hradec Králové-i járásában
 Babice, község a Dél-csehországi kerület Prachaticei járásában
 Babice, község a Vysočina kerület Třebíči járásában
 Babice, község az Olomouci kerület Olomouci járásában
 Babice, község a Zlíni kerület Uherské Hradiště-i járásában
 Babice nad Svitavou, község a Dél-morvaországi kerület Brno-vidéki járásában
 Babice u Rosic, község a Dél-morvaországi kerület Brno-vidéki járásában
 Babice, Teplá településrésze a Chebi járásban
 Lengyelország
 Babice, település a Lublini vajdaságban
 Babice, település a Łódźi vajdaságban
 Babice, település a Kis-iengyelországi vajdaság Chrzanówi járásában
 Babice, település az Opolei vajdaságban
 Babice, település a Kis-iengyelországi vajdaság Oświęcimi járásában
 Babice, település a Kárpátaljai vajdaságban
 Babice, település a Mazóviai vajdaságban
 Babice, település a Sziléziai vajdaságban